Христо Иванов може да се отнася за:
 Христо Иванов Калкандели – български революционер, Ботев четник, юрист
 Христо Иванов Големия (1838 – 1898) – български националреволюционер и политик
 Христо Иванов-Малкия (1849 – 1904) – български националреволюционер, Ботев четник
 Христо Иванов Майсторчето (1879 – 1902) – български революционер, деец на ВМОРО
 Христо Иванов (1916 – 2004) – български учен (професор по органична химия)
 Христо Иванов (1930 – 2003) – български художник
 Христо Иванов (р. 1982) – български футболист
 Христо Иванов (р. 1974) – български политик